Temerariomyces är ett släkte av svampar. Temerariomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Temerariomyces